Le Festival 3M est un concours de courts-métrages destiné à tous, sans distinction de connaissances cinématographiques ou de moyens techniques. Le concours se déroule sur 4 mois et se conclut par une cérémonie pendant laquelle sont projetés les films sélectionnés. A la fin de la cérémonie des trophées sont remis aux équipes des films récompensés.

Le Festival 3M fait partie des six festivals de vidéos et autour du court-métrage qui sont organisés tout au long de l’année à Strasbourg.

Le concours 
Le concept du concours est basé sur le concept des "3M", 3 Mots, 3 Mois, 3 Minutes 33 :
 3 Mois pour réaliser un film
 3 Mots à inclure dans le film
 3 Minutes et 33 secondes : la durée maximale du film

Chaque édition a un thème différent basé sur 3 mots dévoilés courant février. Les films en compétition doivent utiliser explicitement ces trois mots. Les mots peuvent être prononcés, écrits ou représentés.

D’autre part le film doit avoir une durée inférieure ou égale à trois minutes et trente-trois secondes, générique compris.

Tous les types de films sont acceptés, y compris l'animation.

Sélection des films en compétition 
Quinze jours avant la Cérémonie en juin, environ 15 films sont sélectionnés sur l’ensemble des films reçus. Ce sont les seuls films en compétition lors de la Cérémonie.

La cérémonie 
Lors de la Cérémonie de remise des Prix qui se déroule en juin, l’ensemble des films sont projetés.

Après la projection un jury constitué de professionnels de l’image et du son remet alors les Prix aux équipes. Un Prix du Public est également distribué.

Les 3 dernières éditions du Festival 3M se sont déroulées à l’Espace K, une salle de spectacles dans le quartier Laiterie à Strasbourg.

Les prix décernés 
Le jury du Festival décerne six prix : les M d'Or, M d'Argent et M de Bronze, le Prix de la Meilleure Interprétation, le Prix de la Meilleure Utilisation des Trois Mots et une Mention Spéciale. Les spectateurs, quant à eux, décernent le Prix du Public.

L'association 
Le Festival 3M est organisé depuis ses débuts par Fada Brassica, une association de droit local créée en 2004 (elle s’appelait alors AtheatrO). L’association a pour objet la promotion et la production d'œuvres audio-visuelles. L’association poursuit un but non lucratif.

Références

Articles connexes 
 :Catégorie:Récompense de cinéma en France

Lien externe 
 https://festival3m.fr/

France
3M
3M
Festival fondé en 2008